Явли́нский — еврейская и украинская фамилия. Известные носители:

 Явлинский, Герц Лазаревич (Яблонский; 1892—1934) — российский социалист, член «Гехалуц».
 Явлинский, Григорий Алексеевич (род. 1952) — российский политик.
 Явлинский, Натан Аронович (Нутан Аронович; 1912—1962) — советский физик, основоположник термоядерных установок токамак.
 Явлинский, Юлий Натанович (род. 1936) — ядерный физик, сын Н. А. Явлинского.

См. также 
 Явленский